Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Kobiet 2013 – piąte mistrzostwa Afryki w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez CAR mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w Tunisie 20 kwietnia 2013 roku.

W turnieju wzięło udział sześć zespołów – czołowa piątka poprzednich mistrzostw oraz reprezentantki RPA. Reprezentacje zostały podzielone na dwie trzyzespołowe grupy, które w pierwszej fazie rywalizowały systemem kołowym o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do półfinałów. W dalszej części dnia odbyła się faza play-off oraz mecze o miejsca. Turniej zdominowały zawodniczki z RPA pozwalając rywalkom tylko na jedno przyłożenie w trakcie trwania zawodów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona CAR 

Mistrzostwa Afryki w rugby 7
2013 w rugby union
2013 w Afryce
Tunezja w XXI wieku
Rugby union w Tunezji
Sport w Tunisie
Historia Tunisu